Кангас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Моррасо. Занимает площадь 38,1 км². Население — 25913 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

История 
Город основан в 1160 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Cangas do Morrazo
 Página sobre turismo en Cangas do Morrazo
 Web de información sobre Cangas de Morrazo
 Cangas, Turismo Rías Baixas
 Origen del nombre Cangas.

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры